José Manuel Aguirre, puede referirse a:

José Manuel Aguirre Bustamante, jinete de rodeo chileno;
José Manuel Aguirre Miramón, jurista y político español.